Иван-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный». 

 Иван-Кюеле — озеро, юго-западнее устья р.Егорша-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°36’с. ш. 151°12’в. д.
 Иван-Кюеле — озеро, западнее оз.Тистях, Республика Саха (Якутия), координаты 68°55’с. ш. 150°16’в. д.
 Иван-Кюеле — озеро,  на левом берегу р.Хонгордох, Республика Саха (Якутия), координаты 71°11’с. ш. 140°18’в. д.
 Иван-Кюеле — озёра,  исток р. Иван-Кюелюн-Сиене, Республика Саха (Якутия), координаты 64°43’с. ш. 111°09’в. д.

См. также 
 Иван-Кюель

Примечания